9-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Финляндии с 25 января по 2 февраля 1975 года. Сборные СССР и Швеции набрали равное количество очков, однако с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей сборная СССР в девятый раз подряд стала чемпионом мира.

Итоговая таблица

Результаты игр

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Томми Аксельссон (Швеция)
 Лучший защитник — Хокан Сундин (Швеция)
 Лучший полузащитник — Владимир Плавунов (СССР)
 Лучший нападающий — Валерий Бочков (СССР)

Символическая сборная 
 Вратарь
  Томми Аксельссон
 Защитники
  Леонид Палладий
  Ян-Эрик Флинк
 Полузащитники
  Владимир Плавунов
  Хокан Сундин
  Паули Аувинен
 Нападающие
  Юрий Лизавин
  Валерий Маслов
  Валерий Бочков
  Георгий Канарейкин
  Бернт Эрикссон

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1975

Международные соревнования по хоккею с мячом в Финляндии
Январь 1975 года
Февраль 1975 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Иматре